Lacrampe ist der Familienname folgender Personen:

 André Lacrampe (1941–2015), französischer Geistlicher
 Félix Lacrampe (1924–2010), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Marie Lacrampe (1855–1917), französischer Architekt
 Thierry Lacrampe (* 1988), französischer Rugby-Union-Spieler